Fursy de Péronne (567-648) est un missionnaire bénédictin originaire d'Irlande, reconnu saint par l'église catholique.
 Henri Fursy (1866-1929), pseudonyme de Henri Dreyfus, est un chansonnier montmartrois.